Pendle peut faire référence à : 

 Borough de Pendle dans le Lancashire, Angleterre
 , gouvernant du borough
 Pendle, une circonscription parlementaire
 Pendle Hill dans le Lancashire, Angleterre
 , paysage vallonné entourant la colline
  de l'Université de Lancaster
  école polyvalente à Nelson, Lancaster
 Sorcières de Pendle, accusé dans le procès des sorcières 1612
 , rivière mineure dans le Lancashire
 , sentier récréatif encerclant le borough
 , formation géologique
 , écrivain et journaliste britannique

Voir aussi
  (homonymie)